Оять — топоним и гидроним в России:

 Оять — река в Ленинградской и Вологодской областях.
 Оять — посёлок при станции в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

см. также:
 Оять-Волховстроевский (до 1942 года Оять) — железнодорожная станция Волховстроевского региона Октябрьской железной дороги.
 Кислая Оять — река в Ленинградской области.